Polska i świat – program informacyjny telewizji TVN24
 Polska i świat – magazyn informacyjny Programu Pierwszego Polskiego Radia